El término boleto puede hacer referencia:

 a un billete o boleto, que da derecho para entrar u ocupar asiento en algún evento;
 a un título de transporte o boleto, que autoriza a viajar en un medio de transporte; por ejemplo, «billete de autobús» o «billete de tren» o el metro de la Ciudad de México;
 a un billete de lotería o boleto, fragmento de una hoja de la lotería;
 a un Boleto, nombre con el que se conoce a muchas de las especies hongos del orden Boletales; en especial, a las de la familia Boletaceae (Boletáceas), aplicado a menudo a la especie comestible Boletus edulis.
 en el béisbol, a boleto, otra forma de referirse a la base por bolas.